

Toponymie

Toponymes 

 Italy (Texas)
 Italy (New York)

Titres

Poésie 
 My Last Duchess (Ma Dernière Duchesse), poème publié pour dans le recueil Dramatic Lyrics sous le titre Italy

Multimédia 
 Italy Rebuilds, court métrage américain réalisé par Victor Vicas
 Italy: Love It, or Leave It, film documentaire italien réalisé par Gustav Hofer et Luca Ragazzi, sorti en 2011

Notions et objets 
 Italy Star, une des 8 étoiles de campagnes de la Seconde Guerre mondiale

Voir aussi